

Presentación previa 
El colombiano Alejandro González fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final ante el eventual campeón Austin Krajicek.

El estadounidense Austin Krajicek ganó su primer título ATP Challenger Tour como individualista, derrotando al brasilero João Souza 7–5, 6–3 en la final.

Cabezas de serie

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Medellín 2014